Atena – w mitologii greckiej bogini mądrości (rozumu), wojny sprawiedliwej, tkactwa, opiekunka Aten
 Atena – amerykańska rakieta
 Atena – film muzyczny z 1954 roku
 Atena – księżniczka duńska z dynastii Glücksburgów

Zobacz też 

 Atena Eudokia – żona Teodozjusza II
 Atena Lucana – miejscowość w prowincji Salerno, we Włoszech
 Ateny – stolica Grecji
 Athena – strona ujednoznaczniająca
 Athene – strona ujednoznaczniająca
 Gorzowski Klub Szaradzistów „Atena” – klub szaradzistów w Gorzowie
 Oficyna Wydawnicza Atena – oficyna wydawnicza